{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (85101) - || 2192 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85102) - || 2211 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85103) - || 2412 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85104) - || 2415 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85105) - || 2433 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85106) - || 3038 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85107) - || 3144 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85108) - || 3475 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85109) - || 3892 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85110) - || 4043 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85111) - || 4051 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85112) - || 4060 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85113) - || 4116 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85114) - || 4285 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85115) - || 4329 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85116) - || 4342 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85117) - || 5135 T-3 || 16 oktober 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (85118) - || 1971 UU || 26 oktober 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| (85119) Hannieschaft || 1972 RD || 15 september 1972 || Palomar || T. Gehrels
|-
| (85120) - || 1975 SP1 || 30 september 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| (85121) Loehde || 1976 KF3 || 27 maart 1976 || Siding Spring || A. Lowe
|-
| (85122) - || 1978 UZ5 || 27 oktober 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| (85123) - || 1978 VC8 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (85124) - || 1978 VF8 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (85125) - || 1978 VU8 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (85126) - || 1978 VO10 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (85127) - || 1978 VJ11 || 7 november 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (85128) - || 1979 HA || 21 april 1979 || Palomar || D. Zelinsky
|-
| (85129) - || 1979 MC5 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (85130) - || 1979 MH5 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (85131) - || 1979 MT6 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (85132) - || 1979 MR7 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (85133) - || 1979 MX7 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (85134) - || 1979 MH8 || 25 juni 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (85135) - || 1979 QN1 || 22 augustus 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| (85136) - || 1979 QX2 || 22 augustus 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| (85137) - || 1981 DS3 || 28 februari 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85138) - || 1981 ED7 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85139) - || 1981 EN9 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85140) - || 1981 ES19 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85141) - || 1981 EM28 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85142) - || 1981 EO29 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85143) - || 1981 EE30 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85144) - || 1981 EU30 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85145) - || 1981 ED33 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85146) - || 1981 EF33 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85147) - || 1981 EV38 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85148) - || 1981 EH39 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85149) - || 1981 EU43 || 6 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85150) - || 1981 EO46 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (85151) - || 1983 QT || 30 augustus 1983 || Palomar || J. Gibson
|-
| (85152) - || 1985 QL3 || 16 augustus 1985 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (85153) - || 1985 TA || 12 oktober 1985 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85154) - || 1986 TS4 || 11 oktober 1986 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| (85155) - || 1986 VH7 || 7 november 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| (85156) - || 1987 RN1 || 13 september 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (85157) - || 1987 SP5 || 30 september 1987 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| (85158) Phyllistrapp || 1987 UT1 || 17 oktober 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| (85159) - || 1988 DL || 22 februari 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (85160) - || 1988 RW12 || 14 september 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| (85161) - || 1988 SA2 || 16 september 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| (85162) - || 1988 SL2 || 16 september 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| (85163) - || 1988 SQ2 || 16 september 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| (85164) - || 1988 TG2 || 3 oktober 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| (85165) - || 1988 TV2 || 7 oktober 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| (85166) - || 1989 OC || 21 juli 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (85167) - || 1989 RS2 || 7 september 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| (85168) Albertacentenary || 1989 RC6 || 2 september 1989 || Palomar || A. Lowe
|-
| (85169) - || 1989 SN2 || 26 september 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85170) - || 1989 TZ3 || 7 oktober 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85171) - || 1989 TZ6 || 7 oktober 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85172) - || 1990 QU6 || 20 augustus 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85173) - || 1990 QV6 || 20 augustus 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85174) - || 1990 QN8 || 16 augustus 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85175) - || 1990 RS || 13 september 1990 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| (85176) - || 1990 RP2 || 15 september 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (85177) - || 1990 SE3 || 18 september 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (85178) - || 1990 TQ || 10 oktober 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (85179) Meistereckhart || 1990 TS11 || 11 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (85180) - || 1990 UW5 || 26 oktober 1990 || Oohira || T. Urata
|-
| (85181) - || 1990 VF6 || 15 november 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85182) - || 1991 AQ || 14 januari 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (85183) Marcelaymé || 1991 BE1 || 18 januari 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| (85184) - || 1991 JG1 || 9 maart 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (85185) Lederman || 1991 LM3 || 6 juni 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85186) - || 1991 PR2 || 2 augustus 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85187) - || 1991 PC12 || 7 augustus 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (85188) - || 1991 PK12 || 7 augustus 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (85189) - || 1991 RL2 || 4 september 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (85190) Birgitroth || 1991 RR3 || 12 september 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (85191) - || 1991 RP4 || 7 september 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (85192) - || 1991 RS11 || 4 september 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85193) - || 1991 RD19 || 14 september 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (85194) - || 1991 TL2 || 5 oktober 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| (85195) von Helfta || 1991 TW2 || 7 oktober 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (85196) Halle || 1991 TG3 || 4 oktober 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (85197) Ginkgo || 1991 TG5 || 5 oktober 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (85198) Weltenburg || 1991 TC6 || 2 oktober 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (85199) Habsburg || 1991 TE7 || 3 oktober 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (85200) Johnhault || 1991 TG15 || 6 oktober 1991 || Palomar || A. Lowe|}

Planetoïdenlijsten